est en japonais à la fois la désignation de la couleur verte (翠) et un prénom japonais féminin qui se prononce « Midoli », qui signifie « belle nature, verdure », mais qui peut également désigner la couleur verte, celle de la nature, ou « bel oiseau » selon le kanji utilisé.

Midoriko : (ko = « fille de ») est un prénom à 3 syllabes de la descendance aristocrate japonaise. Il signifie « enfant de la nature ».

Midori no Hi est une fête nationale au Japon célébrée le .

En kanji 
Il y a plusieurs façons d'écrire ce prénom :
 翠 (midori) vert ;
 緑 (midori) vert, nature ;
 美鳥 (mi-dori), littéralement : « joli oiseau » ;
 冴島 (mi-dori), littéralement : « île sereine » ;
 美登里 (mi-do-ri), littéralement : « endroit joli à gravir » ou « lieu de l'ascension vers la beauté ».

Personnes célèbres 
 Midori Gotō (1971-), violoniste japonaise
 Midori Ito, patineuse
 Midori Seiler, violoniste
 , , chanteuse de J-pop japonaise
 Midori (1968-), actrice de films pornographiques américaine

Toponyme 
 Midori (), municipalité de la préfecture de Gunma (Japon)
 Mont Midori au Japon

Boisson 
 Midori (liqueur)

Dans les œuvres de fiction 
 Midori Kasugano (春日野 美鳥) : un personnage principal du manga/anime Midori no hibi (美鳥の日々).
 Midori Saejima (冴島 翠) : personnage principal du manga Tenshi nanka janai.
 Naru Narusegawa du manga Love Hina devait à l'origine s'appeler Midori.
 Midori de l'anime Mai-HiME et Mai-Otome.
 Midoriko : personnage « grande prêtresse » puissante dans Inuyasha, un manga.
 Midori : personnage jouable dans Guitar Hero III, Guitar Hero IV et Guitar Hero: Metallica.
 Midori : personnage, une jeune femme drôle et vive que rencontre le personnage principal dans le roman Norwegian Wood (La Ballade de l'impossible) de Haruki Murakami.
 Midori Gurin : personnage du jeu vidéo Yandere Simulator. Son nom signifie littéralement « Vert Vert ».
 Midoriya Izuku : personnage principal du manga/anime de Boku no Hero Academia.

Couleur 
 Vert

En informatique 
 Midori est un navigateur web.
 Microsoft Midori est le nom d'un futur système d'exploitation de Microsoft.

En astronomie 
 (15003) Midori est un astéroïde de la ceinture principale.

En astronautique 
 Midori I et II sont des satellites d'observation de la Terre japonais également désigné sous l'appellation ADEOS.

Vert
Toponymie japonaise
Prénom féminin
Prénom japonais